Jolley ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Jolley (* 1988), englischer Fußballspieler
 Edwin Jolley (1871–??), englischer Fußballspieler
 Elizabeth Jolley (1923–2007), australische Schriftstellerin
 Ethan Jolley (* 1997), gibraltarischer Fußballspieler
 John L. Jolley (1840–1926), US-amerikanischer Politiker
 Michael Jolley (* 1977), englischer Fußballtrainer 
 Stan Jolley (1926–2012), US-amerikanischer Artdirector und Szenenbildner
 Steve Jolley (* 1975), US-amerikanischer Fußballspieler
 Terry Jolley (* 1959), englischer Fußballspieler
 Walter Jolley (1897–1983), US-amerikanischer Wissenschaftler und Techniker

Jolly ist der Name folgender Orte:
 ein Ort in Iowa, siehe Jolley (Iowa)